Harrison Hong est professeur d'économie financière à l'Université de Columbia

L'American Finance Association lui a décerné le Prix Fischer Black en 2009. Le prix est écerné tous les deux ans à un chercheur en économie financière âgé de moins de 40 ans pour récompenser ses importantes recherches originales pertinentes pour la pratique de la finance.

Biographie 

Il a obtenu sa licence en économie et en statistique de  Berkeley en 1992. Il a obtenu son doctorat en économie au Massachusetts Institute of Technology en 1997. Il était auparavant professeur d'économie et de finance à l'Université de Princeton. Ses recherches portent notamment sur la finance comportementale et l’efficacité des marchés boursiers, la tarification des actifs et le trading sous les imperfections du marché, les incitations et les biais dans la prise de décision, ainsi que la forme et les performances de l’organisation. 

Il est également professeur à l'EDHEC.

Références 

Économiste américain du XXIe siècle
Naissance en septembre 1970